Emanuel II av Portugal, eg. Manuel Maria Filipe Carlos Amélio Luís Miguel Rafael Gabriel Gonzaga Francisco de Assis Eugénio, född 19 mars 1889 i Lissabon, död 2 juli 1932 i Twickenham, Middlesex, England. Yngre son till kung Karl I av Portugal och prinsessan Amélie av Bourbon-Orléans. Portugals siste kung 1908–1910. Gift (1913) i Sigmaringen med Augusta Viktoria av Hohenzollern-Sigmaringen (1890–1966).

Biografi 
Emanuel II:s far och bror, kronprins Ludvig, blev skjutna vid ett attentat under en kortege i Lissabon 1 februari 1908; Emanuel blev vid samma tillfälle endast lätt sårad, tack vare att hans mor kastade sig framför honom och slängde en blombukett i ansiktet på attentatsmannen. Han efterträdde sin mördade far på tronen.

1910 utbröt republikanska oroligheter i Lissabon. Emanuel försökte då fly till landets norra delar, men föll i upprorsmakarnas händer, tvingades att abdikera och fick lämna landet. Han var sedan bosatt i England, i Twickenham strax utanför London, där han tillbringade tiden med bibliografiska arbeten.

Emanuel II:s äktenskap var barnlöst. Efter hans död återvände hans gemål till Tyskland och gifte om sig med greve Robert Douglas.

Utmärkelser
  Riddare av Serafimerorden, 27 februari 1909.

Källor

Externa länkar

Personer i Portugal under 1800-talet
Personer i Portugal under 1900-talet
Portugals regenter
Huset Bragança
Mottagare av Annunziataorden
Mottagare av Sankt Mauritius- och Lazarusorden
Riddare av storkorset av Sankt Mauritius- och Lazarusorden
Mottagare av Italienska kronorden
Riddare av storkorset av Italienska kronorden
Malteserriddare
Män
Födda 1889
Avlidna 1932
Riddare av Strumpebandsorden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Personer från Lissabon